Зубко́в — чоловіче прізвище російського походження.

 Зубков Валентин Іванович (12 травня 1923 — 18 січня 1979) — російський актор.
  (18.8.1939 — 6.7.1985) — російський композитор, автор музики до кінофільмів.
 Зубков Віктор Захарович — радянський футболіст, захисник та тренер.
 Зубков Віктор Олексійович (*15 вересня 1941,  (Свердловська область) — російський політичний діяч, голова уряду РФ (з 14 вересня 2007 по 7 травня 2008).
 Зубков Іван Георгійович — Герой Соціалістичної Праці.
 Зубков Іван Іванович (1973—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник боїв за ДАП, Герой України.
 Зубков Іван Сидорович — Герой Радянського Союзу.
 Зубков Ілля Дмитрович — український футболіст.
 Зубков Микола Григорович — український науковець.
 Зубков Олег Олексійович — український підприємець, засновник парку левів «Тайган», проросійський колаборант.
 Зубков Олександр Валерійович — український футболіст.
 Зубков Олександр Володимирович — Герой Радянського Союзу.
 Зубков Олександр Іларіонович — контр-адмірал, учасник оборони Севастополя 1941—1942 років.
 Зубков Олександр Юрійович — російський бобслеїст.
 Зубков Олексій (нар. 1975) — український актор театру і кіно.
 Зубков Сергій Олександрович (економіст) — кандидат економічних наук , доцент Харківського державного університету харчування та торгівлі.
 Зубков Сергій Олександрович (спортсмен) — старший тренер  збірної команди Росії по стрибкам на лижах з трампліну.
 Зубков Сергій Олександрович (суддя) (1968 або 1969 — 21 березня 2011)  — суддя Шевченківського районного суду міста Києва. Приймав жорсткі принципові рішення щодо скандальних будівництв у Києві. Справа про його убивство отримала значний суспільний резонанс.
 Зубков Сергій Олександрович (філософ) — доктор філософських наук , професор  Московського державного університету шляхів сполучення (МІІТ).